Puede tratarse de

 Es el código utilizado por la IATA, para el Aeropuerto Internacional Flamingo, ubicado en Kralendijk, Bonaire, Antillas Neerlandesas
 La sigla del Boletín Oficial de Navarra, de la Comunidad Foral de España